Gujral ist der Familienname folgender Personen:

 Inder Kumar Gujral (1919–2012), indischer Politiker 
 Naresh Gujral (* 1948), indischer Politiker
 Satish Gujral (1925–2020), indischer Künstler